een ruimteveer in het algemeen
 het spaceshuttleprogramma van de NASA